H.A.R.R. (Huub) Dekkers (1971), is per 1 juni 2009 benoemd tot secretaris en algemeen directeur van het College van Bestuur aan de Universiteit van Tilburg. 

Dekkers studeerde fiscale economie aan de Universiteit van Tilburg. Voor zijn komst daar heeft hij tien jaar diverse managementfuncties binnen Achmea vervuld, waaronder die van Senior Manager Zorgontwikkeling.

Tijdens zijn loopbaan is Dekkers altijd nauw betrokken geweest bij de Universiteit van Tilburg. Zo was hij voorzitter van alumnivereniging Output, gastdocent en bestuurslid van het Universiteitsfonds. 

Per 1 juni 2009 maakt hij als secretaris en algemeen directeur deel uit van het College van Bestuur van de Universiteit van Tilburg samen met collegevoorzitter Hein van Oorschot en rector magnificus Philip Eijlander. Hij is hiermee de opvolger van Wilma de Koning die tot Lid van de Raad van Bestuur bij Fontys Hogescholen werd benoemd.

Universiteit van Tilburg
Nederlands onderwijsbestuurder